Ямайка принимала участие в Летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене (ФРГ) в седьмой раз за свою историю, и завоевала одну бронзовую медаль. Сборную страны представляли 12 женщин.

Бронза 
 Лёгкая атлетика, мужчины, 100 метров — Леннокс Миллер.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1972 года